Вильяэрмоса () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 362 км². Население — 2202 человека (на 2010 год).

Список прежних владельцев см. в статье герцог Вильяэрмоса.

Население

Примечания

Ссылки 
 www.calducho.com
 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля